|-
| 175901 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175902 - ||  || 19 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175903 - ||  || 29 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 175904 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175905 - ||  || 31 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 175906 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175907 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175908 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175909 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175910 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175911 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175912 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175913 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175914 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175915 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175916 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175917 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175918 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175919 - ||  || 7 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 175920 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 175921 - ||  || 16 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 175922 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175923 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175924 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175925 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175926 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175927 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175928 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175929 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175930 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175931 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175932 - ||  || 25 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175933 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175934 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175935 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175936 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175937 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175938 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175939 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175940 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 175941 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175942 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175943 - ||  || 2 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175944 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175945 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175946 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175947 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175948 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175949 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175950 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175951 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175952 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175953 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175954 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175955 - ||  || 27 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175956 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175957 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175958 - ||  || 28 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175959 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175960 - ||  || 30 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 175961 - ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175962 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175963 - ||  || 4 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175964 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175965 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175966 - ||  || 28 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175967 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175968 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175969 - ||  || 7 iunie 2000 ||  || 
|-
| 175970 - ||  || 1 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175971 - ||  || 1 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175972 - ||  || 7 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175973 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175974 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175975 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175976 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175977 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175978 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175979 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 175980 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175981 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175982 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175983 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175984 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175985 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175986 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175987 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175988 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175989 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175990 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175991 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175992 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175993 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175994 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175995 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175996 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175997 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175998 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 175999 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176000 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-